Александрув-Куявский:

 Александрув-Куявский — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Александрувский повят.
 Александрув-Куявский — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Александрувский повят, Куявско-Поморское воеводство.